Le Prix de Normandie est une course hippique de trot monté qui se déroule au mois de juin (en septembre avant 2022) sur l'hippodrome de Vincennes à Paris.

C'est une course de Groupe  réservée aux chevaux de , hongres exclus, ayant gagné au moins  (conditions en 2022).

Elle se court sur la distance de  (grande piste). En 2022, l'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur.

La course est créée dans les conditions actuelles (trot monté pour  sur ) en . Le nom de Prix de Normandie avait auparavant été attribué à différentes épreuves : au trot monté, mais pour , dès la journée inaugurale de l'hippodrome de Vincennes, le  jusqu'en  ; à l'attelé pour la même génération à partir d' jusqu'en  ; à l'attelé pour chevaux d'âge à partir de . L'édition 1944 est prévue le , en pleine déroute du régime de Vichy précédant la libération de Paris, et est finalement annulée, comme toutes les courses hippiques pendant deux mois.

Le record de l'épreuve est de 1'12"3, établi par Gladys des Plaines en 2021 et égalé par Happy and Lucky en 2022.

Palmarès depuis 1958

Sources 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : 
 site du Cheval français : rechercher un prix
 site trot.courses-france.com - Prix de Normandie (1980-2008)
 site trot.courses-france.com - Prix de Normandie (1950-1979)

Normandie
Normandie